64 Trump Collection: Alice no Waku Waku Trump World (64トランプコレクション～アリスのわくわくトランプワールド～, 64 Trump Collection: Alice no Waku Waku Trump World) é um jogo eletrônico de card game baseado em Alice no País das Maravilhas lançado para o Nintendo 64. O jogo foi desenvolvido e lançado pela Bottom Up em 1998 somente no Japão.

Jogos eletrônicos de 1998
Jogos para Nintendo 64
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Japão